Longitarsus curtus  — вид  из подсемейства .

Распространение 
Распространён в Западной, Центральной и южной части Северной Европы (за исключением Пиренейского полуострова) и на восток в Центральную Азию.

Экология 
Взрослые жуки и их личинки питаются листьями некоторых видов бурачниковых (Boraginaceae): синяк обыкновенный (Echium vulgare), медуница (Pulmonaria) и окопник (Symphytum).

Аберрация 
 Аберрация: Longitarsus curtus ab. lichtnecketi Kaszab, 1962

Ссылки 
 Wydział Nauk Biologicznych

Примечания 

Прыгуны
Животные, описанные в 1860 году